Gloom (in inglese "buio" o figurativamente "malinconia", "depressione") può riferirsi a:

Gloom – album della banda death metal Macabre
Gloom – EP della banda grindcore Job for a Cowboy
Gloom – specie di Pokémon
Gloom – gioco di carte
Gloom  – videogioco del 1995 per Amiga, clone di Doom